Панамериканская федерация хоккея на траве (, сокр. PAHF) — структура, управляющая хоккеем на траве в странах Америки. Объединяет 30 национальных федераций. Представляет Международную федерацию хоккея на траве (ФИХ) в Америке. Штаб-квартира находится в Оттаве (Канада).

История 
Панмериканская федерация хоккея на траве основана 17 октября 1959 года в Гринвиче (штат Коннектикут, США). Первыми странами-членами новой организации стали Аргентина, Бермудские острова, Канада, Нидерландские Антильские острова, США и Ямайка. В 1980 году в PAHF входили 18 национальных ассоциаций, а к 2021 Панамериканская федерация насчитывает уже 30 членов.

В 1967 году хоккей на траве был включён в программу Панамериканских игр, когда на V Играх в Ванкувере (Канада) состоялся турнир мужских национальных сборных. В 1987 на Панамериканских играх дебютировали и женские команды.

С 1998 года хоккей на траве входит в программу Центральноамериканских и Карибских игр.

В 2000 году в Гаване (Куба) РАHF провела первый Панамериканский чемпионат (Кубок) по хоккею на траве среди мужских команд. Первый аналогичный официальный женский турнир прошёл в 2001 году в Кингстоне (Ямайка). С 2003 проходят также чемпионаты Южной Америки среди мужчин и женщин.

С 1978 проводятся Панамериканские чемпионаты среди мужских, а с 1988 — и среди женских молодёжных сборных команд. С 2010 разыгрываются панамериканские первенства среди юношей и девушек до 18 лет.

С 2002 года проходят Панамериканские чемпионаты по индорхоккею среди мужских и женских сборных.

Структура РАHF 
Высший орган Панамериканской федерации хоккея на траве — Конгресс, созываемый раз в два года.

Для решения задач, поставленных Конгрессом перед РАHF, а также уставных требований, делегаты Конгресса избирают Директорат в количестве 12 человек. Руководит его работой Президент Панамериканской федерации хоккея на траве.

Для решения специальных задач, стоящих перед РАHF, в её структуре созданы постоянные технические комитеты.

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Панамериканская федерация хоккея на траве отвечает за проведение следующих турниров:

 Турниры по хоккею на траве в рамках Панамериканских игр;
 Турниры по хоккею на траве в рамках Игр Центральной Америки и Карибского бассейна;
 Панамериканские чемпионаты среди национальных сборных команд — один раз в 4 года по нечётным послеолимпийским годам;
 Чемпионат Южной Америки по хоккею на траве — один раз в два года по чётным годам;
 Панамериканские чемпионаты среди молодёжных сборных команд — один раз в 4 года по чётным олимпийским годам;
 Панамериканские чемпионаты среди юниорских сборных команд — один раз в 4 года по чётным неолимпийским годам (возраст участников до 18 лет);
 Панамериканские чемпионаты по индорхоккею среди национальных сборных команд — один раз в два года по чётным годам;

Члены РАHF

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РАHF 

Хоккейные организации (хоккей на траве)